Гран-при Монако 1993 года — шестой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1993 года. Прошёл на трассе в Монте-Карло, Монако. Соревнования состоялись 23 мая 1993 года.

Гонка 

|}

 Ален Прост наказан штрафом «стоп-энд-гоу» за фальстарт, при этом совершил 12 обгонов, установив рекорд этой трассы.
 Михаэль Шумахер уверенно лидировал в Гран-при, но из-за отказа гидравлики отдал победу Айртону Сенне.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако